Chewing gum – prodotto dolciario ricavato da gomme naturali (chicle) o artificiali (poliisobutilene)

Cinema 
 Chewing Gum – cortometraggio muto statunitense del 1905
 Chewingum – film del 1984 diretto da Biagio Proietti
 Chewing Gum – film del 2013 diretto da Praveen Menothuparambil Sukumaran

Letteratura 
 Chewing Gum – romanzo di Mansour Bushnaf del 2014

Musica 
 Chewing Gum – singolo di Annie del 2004
 Chewing Gum – singolo degli AAA del 2006
 Chewing Gum – singolo di Nina Nesbitt del 2016
 Chewing Gum – gruppo musicale garage rock italiano degli anni sessanta
 Chewingum – gruppo musicale pop rock italiano

Televisione 
 Chewing-gum – programma televisivo
 Chewing Gum – serie televisiva britannica del 2015